Konstantinowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Konstantinowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Konstantinowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna
 Konstantinowo – wieś w Rosji, w obwodzie riazańskim